Il singolare maschile dello  Slovak Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Martin Kližan era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lukáš Lacko ha battuto in finale Ričardas Berankis 7–6(9–7), 6–2.

Teste di serie

 Łukasz Kubot (primo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Denis Istomin (primo turno)
 Lukáš Rosol (semifinali)

  Matthew Ebden (secondo turno)
  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Michael Berrer (quarti di finale)
  Stéphane Robert (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Slovak Open 2011